Die Primeira Liga 2016/17 war die 83. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 12. August 2016 und endete am 20. Mai 2017 mit dem 34. Spieltag.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft Benfica Lissabon

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2016/17